L'hôtel de l'lntendance, hôtel de l'Intendant ou palais de l'Intendance, désigne la résidence de l'intendant (administrateur d'une province sous l'Ancien Régime). Il y en a donc plusieurs en France, et sont souvent situés dans des hôtels particuliers :

 Hôtel de l'Intendant d'Alsace (Ensisheim).
 Hôtel de l'Intendance (Amiens), actuelle préfecture de la Somme.
 Hôtel de l'Intendance (Besançon), actuelle préfecture du Doubs.
 Hôtel de l'Intendance (Bordeaux).
 Hôtel des Intendants de Champagne (Châlons-en-Champagne), actuelle préfecture de la Marne.
 Hôtel de l'Intendance (La Rochelle).
 Hôtel de l'Intendance (Lille), actuel siège de l'Archevêché.
 Hôtel de la Vieille Intendance (Orléans), situé dans l'hôtel Brachet.
 Hôtel de la Nouvelle Intendance (Orléans), situé dans l'hôtel Groslot.
 Hôtel de l'Intendance (Paris), démoli en 1950.
 Hôtel de l'Intendance (Saint-Pierre de la Martinique), détruit en 1902 par l'éruption de la montagne Pelée.
 Hôtel de l'Intendance (Soissons), actuel hôtel de ville.
Hôtel de l'Intendance (Strasbourg), actuelle préfecture du Bas-Rhin.
Hôtel de l'Intendance (Metz), actuelle préfecture de la Moselle.

Intendant (Ancien Régime)